Binuang (Bangkinang Seberang)
 Binuang (Binuang)

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing